Weida Zancaner é professora universitária e advogada brasileira.
É destaca professora da cadeira de Direito Administrativo  e de Fundamentos de Direito Público da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi procuradora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e exerce atualmente a advocacia e a consultoria jurídica em São Paulo. 
Graduada em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1973) e em Jornalismo pela Fundação Armando Álvares Penteado (1972), obteve o Mestrado em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1989. 
É também fundadora e diretora de cursos do Instituto de Direito Administrativo Paulista-IDAP, membro fundadora do Instituto de Defesa das Instituições Democráticas-IDID e Membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo-IBDA.

Títulos acadêmicos
 Mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da PUC-SP (1989). 
 Especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1978)

Principais livros
  Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos,  São Paulo, Ed. Malheiros, 1990 (1ª Ed.), 1996 (2ª. Ed.), 2008 (3ª. Ed.); 
  Da Responsabilidade Extracontratual da Administração Pública (1981, Ed. RT)

Depoimento em Vídeo
Depoimento em vídeo de Weida Zancaner

Juristas do estado de São Paulo
Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Advogados do estado de São Paulo
Advogadas do Brasil